Handberg ist der Name folgender Orte:

 Handberg (Gemeinde Waldhausen), Ortschaft der Gemeinde Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg, Oberösterreich

Handberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Handberg (* 1969), dänischer Speedwayfahrer

Siehe auch:
 Handberge